Maxx kan verwijzen naar
Maxx (openbaar vervoer) - stedelijk openbaar vervoer-concept van Connexxion
Maxx (eurodance) - Duitse eurodance group